1971 Голяма награда на Канада е 5-о за Голямата награда на Канада и десети кръг от сезон 1971 във Формула 1, провежда се на 19 септември 1971 година на пистата Моспорт, Боуманвил в Канада.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
1971 година в Канада